Ша́хта (от ) — промышленное предприятие, осуществляющее добычу полезных ископаемых с помощью системы подземных горных выработок.

Описание 

Традиционно шахтой называется предприятие по подземной добыче каменного угля или горючих сланцев, в России существуют шахты для подземной добычи тяжёлой нефти (Ярега). При добыче подземным способом руды шахту называют рудни́к (в шахтёрских регионах распространено произношение с ударением на первый слог — ру́́дник).

Шахта включает наземные сооружения: копры, надшахтные здания, главные вентиляторные установки, дробильно-сортировочные фабрики, склады и совокупность подземных горных выработок, предназначенных для разработки месторождения в пределах шахтного поля.

Шахта — механизированное и автоматизированное предприятие, оснащенное производительными машинами и механизмами для добычи и транспортировки полезного ископаемого, проведения горных выработок, водоотлива и вентиляции. Срок службы шахт, отрабатывающих мощные месторождения, достигает 50—70 лет и более.

Глубина отдельных шахт по добыче золота и алмазов достигает 4 километров.

Для проветривания шахт и снижения запылённости используется вентиляция.

В равнинной местности чаще всего вскрытие производится вертикальными стволами, реже — наклонными, от которых на разных горизонтах (этажах) проводятся квершлаги до встречи с залежью ископаемого. В гористой местности основные вскрывающие выработки — штольни. Иногда неосведомленные люди ствол или штольню называют собственно шахтой.

После выработки больших объёмов породы, существует опасность оседания, провалов почвы и грунта в данном районе. Этот процесс часто бывает внезапным, его трудно предсказывать.

Интересные факты 

Самые глубокие шахты мира находятся в ЮАР: 
 «Мпоненг» — глубина около 4000 м.
 , «Витватерсранд» — глубина около 3900 м.
 
Шахтёрам приходится работать в экстремальных условиях. Жара доходит до 60 °C, и на такой глубине постоянно существует опасность прорыва воды и взрывов. В этих шахтах добывают золото.

Самые глубокие шахты СНГ
 Россия: 
 рудник «Скалистый» (Норильск) (проектная глубина достигнута в сентябре 2018 года: 2056 м; самый глубокий рудник Евразии)
 шахта «Черёмуховская-Глубокая» (Североуральск) (в эксплуатации с апреля 2015 года, глубина 1550 м)
 рудник «Таймырский» (Норильск) (в эксплуатации с 1982 года, глубина 1532 м)
 «Гайский ГОК» (Гай) (в июле 2019 года завершён монтаж подъёмного оборудования, предназначенного для выдачи горной массы с отметки 1310 м)
 шахта «Ново-Кальинская» (Североуральск) (в эксплуатации с июля 2005 года, скиповой ствол 1198 м, вспомогательный ствол 1243 м)
 шахта «Комсомольская» (Воркута) (самая глубокая угольная шахта России, 1100 м)

 Украина: 
 «Казацкая» (Кривой Рог) (на 2012 год шахтостроители 5 участка ОКСа вели работы по углублению шахтного ствола на отметке 1615 метра)
 «Родина» (Кривой Рог) (на 2010 год шахтостроители 26 участка ОКСа вели работы по углублению шахтного ствола на отметке 1522 метра)
  (Шахтёрск) (1410 м)
 им. А. А. Скочинского (Донецк) (1350 м)
  (Макеевка) (1322 м)
 «Прогресс» (Чистяково, бывш. Торез) (1300 м)
  «Капитальная» (Мирноград, бывш. Димитров) (1240 м)

Самые крупные шахты
 Белоруссия: 4РУ ОАО «Беларуськалий» (г. Солигорск, проектная мощность более 16 млн тонн/год).
 Россия: «Распадская» (фактическая добыча 8 млн тонн в год).
 Украина: «Гигант-Глубокая» (проектная мощность 7,4 млн тонн в год), «Красноармейская-Западная № 1» (проектная мощность 2,2 млн тонн в год, фактическая — свыше 6 млн тонн в год).

Самые старые шахты мира
 Самой старой шахтой считается рудник Нгвеня (), расположенный вблизи от северо-западной границы Эсватини.

Самые интересные шахты-музеи
 соляная шахта «Величка» (Краков, Польша)
  с тремя уровнями для посетителей музея: 170, 320, 355 метров (Забже, Польша)

В геральдике 

Рудокопная шахта — негеральдическая фигура, символизирующая отношение к горнодобывающей промышленности. Изображается в виде положенного в сруб колодца с воротом. Используется в гербах Екатеринбурга 1783 и 1998 годов утверждения.

См. также 
 Шахты
 Шахтёр

Примечания

Ссылки 

 Список угольных шахт и разрезов России. 
 Шахта добычи рудного золота. 

Добывающая промышленность
Шахты